Album je pojem, označující původně obdobu dnešní veřejné vývěsky, dnes nosič nějaké sbírky či souboru podobných objektů.

Může to být:
 Album (Mig 21) – hudební album skupiny Mig 21 vydané roku 2014
 Album (Řím) 
 fotografické album – kniha pro uložení sbírky fotografií
 hudební album – souhrn hudebních nahrávek, vydaný jako jeden celek
 filatelistické album – speciální kniha pro uchování sbírky známek

Latinský pojem album znamená bílé (střední rod slova albus) a používá se v lékařství a farmacii např. ve spojeních:
 vaselinum album – bílá vazelína

Externí odkazy 
 
 
Slovník cizích slov

de:Album#Siehe auch